Louis Roussel peut désigner :

 Louis Roussel (1825-1897) fondateur avec le père Daniel Brottier (1876-1936) de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil et du journal La France illustrée ;
 Louis Roussel (1876-1952), président de la Fédération nationale des amicales d'instituteurs (1909-1920), premier secrétaire général du Syndicat national des instituteurs (France) de 1920 à 1932 ;
 Louis Roussel (1921-2011), sociologue français.